Анатолий Андреевич Паулов (1 августа 1942, с. Киржеманы, Мордовская АССР — 13 ноября 2020) — российский государственный деятель, последний советский глава правительства Мордовии.

Биография 
Родился в крестьянской семье эрзян. Окончил Краснослободский зооветеринарный техникум (1958), Ульяновский с/х институт (1962). Член КПСС с 1961 года. Заслуженный работник сельского хозяйства Мордовской АССР (1975). В 1962—1969 — ветврач совхозов «Репьевский» Чамзинского района, «Светлый путь» Торбеевского района Мордовской АССР.

Работал в Ковылкинском районе: в 1969—1978 годы — директор племптицесовхоза «Ковылкинский», в 1978—1985 — председатель исполкома Ковылкинского районного Совета народных депутатов, в 1990 — заместитель генерального директора агропромкомбината «Ковылкинский», с октября 1990 года — первый секретарь Ковылкинского горкома КПСС.

С марта по сентябрь 1991 года — Председатель Совета Министров Мордовской АССР. Прекращением должности премьер-министра Мордовии послужила автокатастрофа, после которой он не смог восстановиться.

Умер 9 ноября 2020 года.

Награды 
Орден Дружбы народов, медали.

Литература 
 История Мордовии в лицах: Биограф. сборник. — Саранск, 1997. — Кн. 3 / Редкол.: П. Д. Грузнов (отв. ред.), В. А. Чугунов и др.
 Мордовия: Энцикл.: в 2 т. — Саранск, 2004. — Т. 2 / Гл. редкол.: А. И. Сухарев.

Примечания 

Главы правительства Мордовской АССР
Первые секретари городских комитетов КПСС
Персоналии:Ковылкинский район
Председатели районных исполкомов РСФСР
Директора совхозов